Леон Лекюйе (; ,  — ноябрь 1915) — французский стрелок и фехтовальщик, призёр летних Олимпийских игр.

На летних Олимпийских играх 1900 в Париже Лекюйе соревновался в фехтовании на саблях. Он прошёл в полуфинал, однако отказался от дальнейшего участия.

На летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне Лекюйе уже участвовал в двух стрелковых дисциплинах. Он стал бронзовым призёром в командной стрельбе из малокалиберной винтовки и 30-м в стрельбе из пистолета среди отдельных спортсменов.

Ссылки 
 Леон Лекюйе на sports-reference.com  

Стрелки Франции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1900 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена